Gürtler ist:

 ein Handwerksberuf, siehe Gürtler
 siehe: The Expanse (Fernsehserie)

Gürtler oder Guertler ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Gürtler (1875–1933), österreichischer Soziologe, Statistiker, Nationalökonom und Politiker (CS)
 André Gürtler (1936–2021), Schweizer Typograf, Schriftgestalter und Lehrer
 Christa Gürtler (* 1956), Literaturwissenschaftlerin
 Danny Gürtler (1875–1917), deutscher Kabarettist, Lyriker, Burgschauspieler und Filmschauspieler
 Danny Gürtler der Jüngere, deutscher Theater- und Filmschauspieler
 Detlef Gürtler (* 1964), deutscher Publizist und Wirtschaftsjournalist
 Elisabeth Gürtler-Mauthner (* 1950), österreichische Unternehmerin
 Fabian Gürtler (latinisiert Fabianus Zonarius; um 1490–nach 1521), deutscher humanistischer Autor und Mediziner
 Heiner Gürtler (* 1941), deutscher Manager
 Herbert Gürtler (1932–2004), deutscher Veterinärmediziner
 Hieronymus Gürtler von Wildenberg († 1558), humanistischer Pädagoge und Arzt in Schlesien und Polnisch-Preußen 
 Hiltrud Gürtler (* 1957), deutsche Ruderin, siehe Hiltrud Döhmen
 Jakob Gürtler (15. Jhd.), Getreide- und Gewürzhändler
 Jan Gürtler (* 1970), deutscher Rollstuhl-Tischtennisspieler
 Johann Gürtler (1868–1936), österreichischer Politiker
 John Gürtler (* 1981), deutscher Saxophonist und Filmkomponist
 Josef Gürtler (1862–1947), österreichischer Schriftsteller und Journalist
 Lutz Gürtler (* 1942), deutscher Virologe
 Nicolaus Gürtler (1654–1711), Theologe und Philologe 
 Paul Gürtler (1905–1982), Schweizer Politiker
 Reiner Gürtler (* 1955), deutscher Fußballspieler
 Rupert Gürtler (* 1956), österreichischer Skispringer
 Walter Gürtler (1931–2012), Schweizer Bildhauer
 William Minot Guertler (1880–1959), deutscher Metallurg und Hochschullehrer der Technischen Hochschule in Berlin